Oriensmilus (Оријенсмилус — „оријентални нож”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 израза оријент,
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Назив врсте Oriensmilus liupanensis у преводу значи „оријентални нож са Лијупан планина”.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Oriensmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelidae

Референце

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Азије